Чакри:
 Чакри — королевская династия, правящая в Таиланде с 1782 года.
 Чакри Нарубет — таиландский лёгкий авианосец.
 Чакри (1974—2014) — индийский композитор.